Drijfjacht (jacht), een jachtmethode
 Drijfjacht (hoorspel), de Nederlandse titel van het hoorspel Die Hetze van Manfred Schwarz